Cypriotisch basketbalteam (mannen)
 Cypriotisch basketbalteam (vrouwen)